Тулапа има више значења:

 Тулапа (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тулапа (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику